Austria:
 Sankt Konrad – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Zobacz też:
 St. Konrad
 Święty Konrad